

Personalitats 
 Miša Maiskis, violoncel·lista israelià d'origen letó

Localitats 
 Maiski (Adiguèsia), localitat de la República d'Adiguèsia, a Rússia
 Maiski (Srédnie Txuburki), localitat del territori de Krasnodar, a Rússia
 Maiski (Nébug), localitat del territori de Krasnodar, a Rússia
 Maiski (Tomsk), localitat de la província de Tomsk, a Rússia
 Maiski (Tula), localitat de la província de Tula, a Rússia
 Maiski (Calmúquia), localitat de la República de Calmúquia, a Rússia